Souvigny ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

Souvigny, Gemeinde im Département Allier
Souvigny-de-Touraine, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
Souvigny-en-Sologne, Gemeinde im Département Loir-et-Cher
Kanton Souvigny, Kanton im Département Allier

Siehe auch:
Souvigné